Spojení písmen V a B může mít různé významy:

 Velká Británie
 Veřejná bezpečnost
 Visual Basic – programovací jazyk 
 Velký bratr
 výpravní budova – nádražní budova, odkud jsou vypravovány vlaky
 Volksbank – německé a rakouské banky
 Vlaams Belang – belgická politická strana
 Vlámský blok – belgická politická strana
 Vít Bárta – český podnikatel a politik

Externí odkazy